Абзак
 Абзак — коммуна в департаменте Жиронда, Франция
 Абзак — коммуна в департаменте Шаранта, Франция